Saint-Sornin kan syfta på:
 Saint-Sornin, Allier
 Saint-Sornin, Charente
 Saint-Sornin, Charente-Maritime